Loco pode ser:
 Loco (Estados Unidos) - cidade dos Estados Unidos da América estado de Oklahoma
 Loco (música) - Música da banda Coal Chamber

Ver também 
 Louco
 Loko
 Locus

Desambiguação